Davis Cup 2000 beschrijft de 89e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Spanje won voor de eerste keer de Davis Cup door in de finale Australië met 3-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde het zich in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde Oranje zich in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 3.

De Antillen wonnen alle wedstrijden en promoveerden daardoor naar groep 2.